Museo del bosco – Caronia (ME)
 Museo del bosco – Sovicille (SI)